Ṣurunbāqī (Surunbaki) ist der Name folgender Personen:

 Saʿdūn as-Surunbāqī (Saʿdūn ibn Fath as-Surunbāqī; † vor 910), maurischer Herrscher
 Masʿūd ibn Sāʿḍūn al-Ṣurunbāqī, maurischer Herrscher